Эфраимиты — библейское колено Эфраимово, потомки Эфраима, внука патриарха Иакова.
 Эфраимиты (; с 1756) — монеты плохого качества по имени главы монетного двора, прусского еврея и банкира .

См. также 
 Эфраим
 Дворец Эфраима — в Берлине, возведён банкиром Фейтелем Эфраимом.

Примечания